Соревнования по кёрлингу на XX Олимпийских играх проходили в итальянском городе Пинероло с 13 по 24 февраля 2006 года. Места распределялись в женском и мужском турнирах, в каждом из которых принимало участие по 10 команд.

Трансляция состязаний завоевала неожиданно высокие телевизионные рейтинги. По сведениям канадской телерадиовещательной корпорации, кёрлинг собрал у экранов 5 млн телезрителей — больше чем хоккей и фигурное катание. После успеха мужской сборной в Италии наблюдается небывалая волна интереса к кёрлингу, хотя в этой стране он появился сравнительно недавно и насчитывает всего несколько тысяч игроков.

Квалификация

Женщины

Команды

Рейтинг

Расписание игр

Полуфинал

Игра за 3-е место

Финал

Итоговая таблица

Мужчины

Команды 

* Обычно выступает в качестве скипа

Рейтинг

Расписание игр

Полуфинал

Игра за 3-е место

Финал

Итоговая таблица

Ссылки 
2006 Winter Olympics - Curling
Canadian Olympic Curling Trials (TSN)
German Olympic Curling Trials
Swiss Olympic Curling Trials
US Olympic Curling Trials
Japanese Curling Trials

Кёрлинг на зимних Олимпийских играх 2006
2006 год в кёрлинге
Спортивные соревнования в Пинероло